Mon Geudong (Banda Sakti), een plaats in Indonesië
Mon Geudong (Peureulak Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing